Sorba ima više značenja:
 Sorba (Parma)
 Sorba (Ređo Emilija)